Catch Me If You Can pode referir-se a:

Cinema 
 Catch Me If You Can (1959), filme de 1959 com direção de Don Weis
 Catch Me If You Can (1989), filme de 1989 com direção de Stephen Sommers
 Catch Me If You Can (2002), filme de 2002 com direção de Steven Spielberg
 Catch Me If You Can (musical), musical adaptado do filme de 2002

Música 
 "Catch Me If You Can" (canção de Ana Johnsson)
 "Catch Me If You Can" (canção de Alice Cooper)
 "Catch Me If You Can" (canção de Girls' Generation)
 "Catch Me If You Can" (canção de M. Pokora)
 "Catch Me If You Can" (canção de Runblebee)

Desambiguação